Trousselier est une marque de jouets pour enfants en bas âge : peluches, hochets, boîtes à musique, lampes veilleuses, mobiles, chaussons

Elle est exploitée par la Société Trousselier.

Articles connexes 
 Lutèce Créations

Références

Liens externes 

Fabricant de jouets ayant son siège en France
Marque de jeux et jouets